Jitaúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jitaúna (ort), Bahia, 
 Jitaúna (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar